Bouwkeet, een tijdelijke mobiele huisvesting voor bouwvakkers
 Barak (gebouw), een eenvoudige, tijdelijke huisvesting, voor arbeiders als polderwerkers, griendwerkers en dergelijke
 Drankkeet, (in Nederland) een plek waar vrienden samenkomen voor gezelligheid
 Keet!, een televisie- en bioscoopfilmpersonage